Alexandr Zajcev () je jméno a příjmení více osob:

 Alexandr Gennadijevič Zajcev (* 1952), sovětský krasobruslař
 Alexandr Michajlovič Zajcev  (1841–1910), ruský chemik